XXII розыгрыш Мировой лиги проходил с 27 мая по 10 июля 2011 года с участием команд из 16 стран мира. Матчи финального раунда сыграны на Ergo Arena, расположенной в польском Труймясте на границе Гданьска и Сопота.

Отборочные игры 
В отборочном турнире участвовали 6 национальных сборных. В первом раунде квалификации 2 пары команд провели по 2 матча друг с другом. В Сан-Хуане бронзовый призёр Панамериканского Кубка-2010 сборная Пуэрто-Рико дважды обыграла чемпиона Евролиги Португалию со счётом 3:1, а в Нагано сборная Японии одержала две победы 3:0 над Тунисом.

Во втором раунде сборные Пуэрто-Рико и Японии встречались с двумя худшими командами предыдущей Мировой лиги — Китаем и Южной Кореей соответственно. В Аресибо пуэрториканцы выиграли два матча со счётом 3:1 и впервые в истории стали участниками интерконтинентального раунда Мировой лиги, а в Нагано две победы с тем же счётом одержала южнокорейская сборная.

Несмотря на поражение в квалификации, сборная Японии стала участником Мировой лиги-2011 из-за отказа от выступления по финансовым причинам сборной Нидерландов. Также отказалась от участия команда Египта, образовавшуюся вакансию заняла сборная Португалии.

Интерконтинентальный раунд

Группа A

Группа B 
По решению Международной федерации волейбола сборная Японии все матчи интерконтинентального раунда провела в гостях в связи c повышенным радиационным фоном после аварии на АЭС Фукусима I.

Группа C

Группа D 
Сборная Кубы все матчи интерконтинентального раунда проводила в гостях из-за реконструкции дворца спорта в Гаване.

Самые результативные

Лучшие по статистическим показателям 

 Атака (процент эффективности)
  Энри Бель — 55,92
  Вильфредо Леон — 52,83
  Максим Михайлов — 52,33
  Кристиан Савани — 51,31
  Тацуя Фукудзава — 50,90
 Блок (очки в среднем за сет)
  Теодор Тодоров — 1,04
  Дэвид Ли — 0,96
  Марцин Можджонек — 0,90
  Константин Шумов — 0,89
  Стефан Хюбнер — 0,80

 Подача (эйсы в среднем за сет)
  Клейтон Стэнли — 0,56
  Драган Травица — 0,49
  Денис Бирюков — 0,35
  Максим Михайлов — 0,35
  Бартош Курек — 0,35
 Защита (диги в среднем за сет)
  Кшиштоф Игначак — 3,93
  Сержио — 3,36
  Ричард Лэмбурн — 2,93
  Женя Гребенников — 2,53
  Андреа Бари — 2,37

 Пас (идеальные передачи в среднем за сет)
  Лукаш Жигадло — 8,53
  Хан Сун Су — 8,47
  Владо Петкович — 8,09
  Драган Травица — 7,91
  Лучано Де Чекко — 7,48
 Приём (процент эффективности)
  Мурило — 72,05
  Сержио — 69,39
  Уильям Придди — 66,82
  Ё О Хён — 65,64
  Самуэль Туа — 62,92

Финальный раунд 
В «Финал восьми» вышли победители групп интерконтинентального раунда (Бразилия, Россия, Аргентина, Италия), три лучшие команды из числа занявших вторые места (США, Куба, Болгария) и сборная Польши, представляющая страну-организатора «Финала восьми».
 
Участники финальной стадии образуют группы E и F. По итогам однокруговых турниров по две лучшие команды вышли в полуфиналы.

Группа E

Группа F

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Самые результативные

Лучшие по статистическим показателям 

 Атака (процент эффективности)
  Тео — 59,55
  Факундо Конте — 53,90
  Максим Михайлов — 52,90
  Тарас Хтей — 50,86
  Жиба — 46,85
 Блок (очки в среднем за сет)
  Максим Михайлов — 0,84
  Себастьян Соле — 0,83
  Дмитрий Мусэрский — 0,68
  Бартош Курек — 0,65
  Пётр Новаковский — 0,55

 Подача (эйсы в среднем за сет)
  Дмитрий Мусэрский — 0,63
  Бартош Курек — 0,45
  Факундо Конте — 0,33
  Лукас — 0,30
  Федерико Перейра — 0,28
 Защита (диги в среднем за сет)
  Кшиштоф Игначак — 4,40
  Александр Соколов — 4,37
  Алексис Гонсалес — 4,36
  Сержио — 4,05
  Мурило — 3,00

 Пас (идеальные передачи в среднем за сет)
  Лучано Де Чекко — 9,94
  Бруно — 6,90
  Сергей Гранкин — 6,47
  Лукаш Жигадло — 4,35
  Марлон — 3,30
 Приём (процент эффективности)
  Мурило — 66,46
  Алексис Гонсалес — 60,19
  Родриго Кирога — 59,06
  Кшиштоф Игначак — 58,17
  Сержио — 51,38

Индивидуальные призы 
MVP:  Максим Михайлов
Самый результативный:  Бартош Курек
Лучший в атаке:  Тео
Лучший на блоке:  Максим Михайлов
Лучший на подаче:  Дмитрий Мусэрский
Лучший связующий:  Лучано де Чекко
Лучший либеро:  Кшиштоф Игначак
Лучший на приёме:  Мурило

Положение команд

Призёры 
 : Дмитрий Ильиных, Николай Апаликов, Тарас Хтей, Сергей Гранкин, Денис Бирюков, Александр Соколов, Юрий Бережко, Александр Бутько, Дмитрий Мусэрский, Дмитрий Щербинин, Алексей Спиридонов, Максим Михайлов, Александр Волков, Хачатур Степанян. Главный тренер — Владимир Алекно.

 : Бруно, Леандро Виссотто, Данте, Жиба, Лукас, Марио, Марлон, Мурило, Родриган, Сидан, Тео, Уоллес, Сержио, Браво, в матчах интерконтинентального раунда также играли Тьяго и Густаво. Главный тренер — Бернардиньо.

 : Петр Новаковский, Петр Грушка, Гжегож Косок, Бартош Курек, Якуб Ярош, Збигнев Бартман, Павел Войцкий, Михал Кубяк, Михал Руцяк, Лукаш Жигадло, Кшиштоф Игначак, Михал Бонкевич, Марцин Можджонек, в матчах интерконтинентального раунда также играл Кароль Клос. Главный тренер — Андреа Анастази.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Мировая лига (волейбол)
2011 год в волейболе